Никулинская — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Никулинская — деревня в Верхнетоемском районе.
 Никулинская — деревня в Каргопольском районе.
 Никулинская — деревня в Алексеевском сельском поселении Красноборского района.
 Никулинская — деревня в Пермогорском сельском поселении Красноборского района.

Вологодская область 
 Никулинская — деревня в Верховажском районе.
 Никулинская — деревня в Сямженском районе.

Ленинградская область 
 Никулинская — деревня в Подпорожском районе.

См. также 
 Никулинская улица